Кратер Бава (), не путать с кратером Баба (), — маленький кратер, расположенный в области северо-западного побережья Озера Одиночества на обратной стороне Луны. Название дано по африканскому мужскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Кратер примыкает к западной части вала кратера Боудич. На юге-юго-западе от кратера расположен кратер Эдит, на юге-юго-востоке — кратеры Карима и Фейруз, на юго-востоке — борозда Зигфрида. Селенографические координаты центра кратера — , диаметр 1,6 км, глубина — 0,1 км.

Высота вала кратера над окружающей местностью составляет 40 м, объем кратера приблизительно 0,04 км3.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Фотографии с борта Аполлона-14, Аполлона-15.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны